|-
| 119101 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119102 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119103 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119104 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119105 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119106 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119107 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119108 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119109 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119110 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119111 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119112 - || || 25 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119113 - || || 28 de juliol, 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 119114 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119115 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119116 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119117 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119118 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119119 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119120 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119121 - || || 20 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119122 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119123 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119124 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119125 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119126 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119127 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119128 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119129 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119130 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119131 - || 2001 PN || 1 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119132 - || || 8 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119133 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119134 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119135 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119136 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119137 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119138 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119139 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119140 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119141 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119142 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119143 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119144 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119145 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119146 - || || 12 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119147 - || || 14 d'agost, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 119148 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119149 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119150 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119151 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119152 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119153 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119154 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119155 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119156 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119157 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119158 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119159 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119160 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119161 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119162 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119163 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119164 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119165 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119166 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119167 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119168 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119169 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119170 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119171 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119172 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119173 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119174 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119175 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119176 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119177 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119178 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119179 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119180 - || || 20 d'agost, 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 119181 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119182 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119183 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119184 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119185 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119186 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119187 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119188 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119189 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119190 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119191 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119192 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119193 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119194 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119195 Margaretgreer || || 25 d'agost, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 119196 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119197 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119198 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119199 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119200 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9